Występy w europejskich pucharach serbskiego klubu piłkarskiego FK Crvena zvezda.

Wykaz spotkań pucharowych

1956–1970

1971–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2020

2021–

Bibliografia 
 

FK Crvena zvezda
Serbskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach